Сезон 1980-81 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 50-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Ювентус», для якого ця перемога у чемпіонаті стала 19-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Найкращі бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1980-81 Серії A став гравець клубу «Рома» Роберто Пруццо, який відзначився 18 забитими голами.

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio — La Storia 1898—2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1980—1981 на RSSSF  

1980-81
1980 у футболі
1981 у футболі
1980 в італійському спорті
1981 в італійському спорті